Intelligent Manufacturing Systems – Inteligentne Systemy Produkcyjne.
 International Metrology Systems – producent współrzędnościowych bramowych i kolumnowych maszyn pomiarowych.
 Internetworking Management System – system zarządzania sieciami komputerowymi.
 Information Management System – jeden z nierelacynych systemów baz danych
 IP Multimedia Subsystem – protokół IP w telefonii komórkowej.
 IMS (jachty) – klasa regat morskich